De 30e editie van de Koppenbergcross werd gehouden op vrijdag 1 november 2019 in Melden. De veldrit maakte deel uit van de DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020.

Programma

Mannen elite

Uitslag

Vrouwen elite

Uitslag

Mannen beloften

Uitslag

Jongens junioren

Uitslag

Externe links 
 
 
 
 
  Koppenbergcross 2019 – Mannen elite op Sportuitslagen.nl
  Koppenbergcross 2019 – Vrouwen elite op Sportuitslagen.nl
  Koppenbergcross 2019 – Mannen beloften op Sportuitslagen.nl
  Koppenbergcross 2019 – Jongens junioren op Sportuitslagen.nl

2019
DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020